Grand Prix Węgier 1999 (oryg. Marlboro Magyar Nagydj) – 15. Grand Prix Węgier, 14 edycja zaliczana do Mistrzostw Świata Formuły 1, rozgrywana jako 11 w sezonie 1999 po raz 14. na torze Hungaroring. W odbywającym się 15 sierpnia 1999 roku wyścigu zwycięstwo odniósł, startujący z pole position, Mika Hakkinen.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Węgry
1999
1999 w Europie
Węgry w XX wieku